(1977-), haltérophile autrichien ;
  (1958-), joueur et entraîneur de football italien ;
  (1957-), homme politique américain ;
 Mitch Pileggi, acteur américain ;
 Nicholas Pileggi, écrivain, journaliste et scénariste italo-américain.